Haus Gutenberg ist der Name folgender Gebäude:

 Haus Gutenberg (Bad Honnef)
 Haus Gutenberg (Balzers)